Аин может означать:

Топонимы
 Аин — библейский город в древней Палестине.
 Аи́н — река в восточной Франции.
 Аи́н (, ) — муниципалитет в Испании.

Буква
 Аин — 16-я буква финикийского алфавита в форме глаза. (𐤏)
 А́ин (а́йин) — 16-я буква еврейского алфавита. (ע)
 Аин (ᴥ) — буква латиницы.
 Египтологическая аин (Ꜥ, ꜥ) — буква латиницы.

Другое
 А́ин — традиционное название звезды Эпсилон Тельца.
 Аин (Бесконечное) — превечное бытие потенциальной множественности творческих сил в абсолютно едином Существе, каббалистический термин, синоним Бога.

См. также 
 Аин-Тсила — газовое месторождение в Алжире.
 AIN | Айн

Примечания